

Aziende 
 Officine Ermini Firenze – costruttore italiano di automobili sportive con sede a Firenze

Persone 
 David Ermini (1959) – politico e avvocato italiano
 Facundo Ermini (1982) – calciatore argentino
 Flavio Ermini (1947) – poeta e saggista italiano
 Franco Ermini (1961) – calciatore italiano
 Gabriele Ermini (1976) – giocatore di baseball italiano
 Giuseppe Ermini (1900-1981) – politico e accademico italiano
 Pasquale Ermini (1905-1958) – pilota automobilistico e imprenditore italiano